А́конъя́рви () — промежуточная грузовая техническая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 85,2 км перегона Поросозеро — Гимольская Западно-Карельской магистрали.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района Карелии. Получила наименование по названию близлежащего озера (в переводе с финского языка Akonjärvi означает "бабье озеро").

Станция сдана в эксплуатацию 30 сентября 1956 года в составе первой очереди Западно-Карельской магистрали. Первоначально, до 1959 года, станция была тупиковой и пассажирское движение осуществлялось только до Аконъярви.

До июня 2019 года станция обслуживала ООО "Муезерский Гранит" (Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев).

Также к станции шли два подъездных пути, в настоящее время полностью разобранные: к Поросозерскому леспромхозу (ликвидирован в 2000 году) и к Поросозерскому лесопильному заводу.

Пассажирское движение 
Пассажирские поезда делают на станции исключительно технологическую остановку. Купить билет до станции невозможно. Пассажирское здание закрыто, билетная касса и зал ожидания отсутствуют. Несмотря на это станция оборудована новым пассажирским павильоном. На станции функционирует пост ЭЦ, обеспечивая автоблокировку.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Аконъярви на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Аконъярви на railwayz.info
 Паспорт станции Аконъярви на сайте РЖД.
 Паспорт станции Аконъярви на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1956 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции по алфавиту
Суоярвский район